Pál Jávor peut faire référence à :

 Pál Jávor (1902-1959), acteur hongrois ;
 Pál Jávor (1907-1989), joueur et entraîneur de football hongrois.